

Informatyka i telekomunikacja 
 komputer osobisty (PC), z ang. personal computer
 licznik rozkazów, ang. program counter
 ang. Product Code – kod w telefonach firmy Nokia

Medycyna, nauka 
 parsek (pc) – jednostka w układzie SI
 pikokulomb (pC) – jednostka w układzie SI
 wrodzone zgrubienie paznokci, z łac. pachyonychia congenita
 poliwęglan (PC), z ang. polycarbonate
 fitochelatyny (PC), z ang. phytochelatins

Polityka i socjologia 
 poprawność polityczna, z ang. political correctness
 ang. pro-choice, pol. za wyborem, na rzecz wyboru – określenie organizacji i ruchów społecznych

Partie polityczne 
 Partia Centrum – nazwa partii politycznych
 Partia Centrum – polska partia polityczna
 Porozumienie Centrum, polska partia polityczna
 wal. Plaid Cymru, pol. Partia Walii – walijska partia polityczna
 hiszp. Partido Comunista de Chile, pol. Komunistyczna Partia Chile – chilijska partia polityczna
 ang. Progressive Conservative Party of Canada, pol. Progresywno-Konserwatywna Partia Kanady – kanadyjska partia polityczna

Inne 
 PC – litery po nazwisku oznaczające członka Tajnej Rady Wielkiej Brytanii (ang. Privy Council)